Eldfågeln kan avse:
 Eldfågeln (folksaga) – en rysk folksaga 
 Eldfågeln (balett) – en balett skapad av koreografen Michail Fokin och tonsättaren Igor Stravinskij 1910.
 Eldfågeln (film) – en svensk långfilm från 1952 regisserad av Hasse Ekman